Berat kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Beratdistriktet, 
 Beratprefekturen, 
 Berat, stad och kommun,

Frankrike 

 Bérat, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,